British Eagle steht für:

 British Eagle International Airlines, britische Fluggesellschaft 
 British Eagle, Fahrzeugmodell des britischen Herstellers Hodgson Motors